Нормобласт, или эритробласт ( — «красный» и  — «росток»), — это клетка-предшественник красного (эритроидного) кровяного ростка, у которой всё ещё есть ядро. Нормобласты являются непосредственными предшественниками ретикулоцитов, то есть юных эритроцитов.

Терминология 
Термин нормобласт иногда используется как синоним термина эритробласт, но в других случаях принято считать, что нормобласты являются подкатегорией (частным случаем) эритробластов. А именно, в подобном случае выделяют две категории эритробластов:
 «нормобласты» — правильно, нормально развивающиеся эритробласты;
 «мегалобласты» — необычно большие эритробласты, которые могут наблюдаться при дефиците витамина B12 или фолиевой кислоты (мегалобластной анемии);

Стадии развития 
Нормобласт проходит четыре стадии своего развития.

Литература

Ссылки 

 
 Histology at uiowa.edu

Эритроциты